Elizabeth Laird peut être :

 Elizabeth Laird (auteur) (née en 1943), auteur britannique de livres pour enfants
 Elizabeth Laird (physicienne) (1874–1969), physicienne canadienne